Ceratopteris är ett släkte av kantbräkenväxter. Ceratopteris ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Ceratopteris